Куляш Дильдаевна Ахметова (25 апреля 1946, род. , Киргизская ССР) — казахская поэтесса. . Лауреат Государственный премии Республики Казахстана (2006).

Биография 
Родилась 25 апреля 1946 года в Таласской области Киргизской ССР. Казашка. Отец — Ахметов Дильда, ныне покойный, был рабочим. Мать — Кудайбергенова Бегзада, ныне покойная, была служащей.

Окончила Джамбулское медицинское училище (1966), медсестра; факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1973), журналист.

Творчество 
 Автор книг «Ақ гүлім менің», «Сен менің бақытымсың», «Бұлақтағы жұлдыздар», «Год любви», «Мейірім», «Жапырақ — жаздың жүрегі», «Құтандардың қайта оралуы», «Жасыл жағалау», «Арғымақтардың даласы», «Наурыз нұры», «Күн шыққанда күліп оян», «Бақ», «Құт», «Махаббат»; в настоящее время готовит книгу публицистики «Береке».
 Владеет казахским, русским и несколькими тюркскими языками.

Трудовая деятельность 
 Член КПСС (1969—1989).
 В 1961 году — первая публикация на страницах краевой газеты.
 С 1966 по 1968 годы — фельдшер медпункта с. Учарал Таласского района Джамбулской области.
 С 1973 года — корреспондент газеты «Қазақстан пионері».
 С 1977 года — редактор издательства «Жалын».
 С 1982 года — на творческой работе.

Награды 
 1978 — Лауреат премии Союза молодежи Казахстана
 2004 — Лауреат Государственная стипендия области литературы и искусства РК
 2006 — Лауреат Государственный премии Республики Казахстана
 2006 — Орден Курмет
 2017 — Орден Парасат
 Почетный гражданин Жамбылской области

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены КПСС